Џибролтар има више значења:
 Гибралтар
 Џибролтар (Пенсилванија)
 Џибролтар (Мичиген)